Nivå kan syfta på:
Nivå, Danmark – en ort på ön Själland i Danmark
Nivå (karaktärsegenskap) – ett mått på en rollpersons utveckling i bords- och datorrollspel
 Nivå (vattendrag) – ett vattendrag i Hovedstaden, Danmark
 Nivå – ett av flera separata områden i spelvärlden, se Bana (datorspel)